MPV steht als Abkürzung für:

 Mean Platelet Volume, mittleres Thrombozytenvolumen, siehe Blutbild #„Kleines“ Blutbild
 Medizinprodukte-Verordnung (Deutschland)
 Multi-Purpose Vehicle, siehe Van (Automobil)
 Murines Pneumonievirus
 Windhoff MPV, ein modulares Triebwagenschienenfahrzeug

mpv steht für:
 mpv, ein freier, plattformunabhängiger und quelloffener Mediaplayer

Abkürzung